Pierre Le Gros ist der Name folgender Personen:

* Pierre Le Gros der Ältere (1629–1714), französischer Bildhauer
 Pierre Le Gros der Jüngere (1666–1719), französischer Bildhauer